Osoby o tym nazwisku:
 Ladislav Petráš – słowacki piłkarz
 Martin Petráš – słowacki piłkarz
 Michal Petráš – słowacki siatkarz
 Peter Petráš – słowacki piłkarz